Anna Twardosz (ur. 12 kwietnia 2001 w Suchej Beskidzkiej) – polska skoczkini narciarska. Letnia mistrzyni Polski z 2016. Zimowa mistrzyni Polski z 2018 . Odniosła jedno zwycięstwo w zawodach Pucharu Karpat. Medalistka nieoficjalnych letnich mistrzostw świata dzieci (srebro w konkursie drużyn mieszanych do lat 12 w 2013). Od sezonu letniego 2016 członkini kobiecej reprezentacji Polski w skokach narciarskich.

Przebieg kariery 
7 października 2016 na skoczni HS77 w kompleksie Skalite w Szczyrku, po skokach na odległość 70,5 i 72,5 metrów, zdobyła tytuł letniej mistrzyni Polski w konkursie indywidualnym kobiet, pokonując o 9,1 punktu Kingę Rajdę. 16 grudnia 2016 po raz pierwszy zdobyła punkty Pucharu Kontynentalnego. W swojej karierze punktowała również w zawodach rangi FIS Cup, Pucharu Karpat  i Pucharu Świata.

Uprawiała również kombinację norweską, jako pierwsza Polka startując w zawodach w tej dyscyplinie sportu (na poziomie krajowym). Kombinację trenował jej starszy brat – Paweł, który był członkiem kadry A reprezentacji Polski.

11 lutego 2017 w Ljubnie po raz pierwszy wystartowała w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata, jednak nie awansowała do konkursu głównego.

30 stycznia 2021 zdobyła pierwszy punkt Pucharu Świata w karierze podczas konkursu na dużej skoczni w Titisee-Neustadt, w którym zajęła 30. miejsce. Dzień później była 26. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021, gdzie indywidualnie zajęła 33. miejsce na skoczni normalnej i 24. na dużej, a zawody drużynowe ukończyła na 7. (drużyna kobieca) i 6. (drużyna mieszana) miejscu.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Twardosz na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Twardosz na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty A. Twardosz na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Puchar Karpat

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Karpat chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Karpat

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polskie skoczkinie narciarskie
Polscy kombinatorzy norwescy
Urodzeni w 1991
Ludzie urodzeni w Suchej Beskidzkiej